Erith – quartiere di Londra
 Erith (isola) – isola dell'arcipelago delle isole Kent
 Raymond Erith – architetto britannico